Toponímia:
 Willis (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Torre Willis  o Willis Tower , gratacel a Chicago, Illinois
 Biografies:
 Allee Willis (Detroit, 1947 – Los Angeles, 2019), compositora estatunidenca
 Beverly Willis (Tulsa, Oklahoma, 1928), arquitecta nord-americana i sòcia de l'Institut Americà d'Arquitectes 
 Bruce Willis (Idar-Oberstein, Alemanya, 1955), actor i cantant estatunidenc 
 Connie Willis (Denver, 1945), escriptora de ciència-ficció guanyadora diversos cops dels premis Hugo i Nebula
 Emily Willis (Argentina, 1998), actriu pornogràfica i model eròtica nord-americana d'origen argentí
 John Willis Stovall (comtat de Montague, 1891 – comtat de Cleveland, 1953), paleontòleg estatunidenc de la Universitat d'Oklahoma
 Matt Willis (Tooting, Londres, 1983), cantautor anglès d'estil pop-rock
 Paul Willis, científic social britànic conegut pel seu treball en sociologia i estudis culturals
 Thomas Willis (Great Bedwin, Wiltshire, 1621 — Londres, 1675), metge anglès
 Miscel·lània: Hexàgon de Willis, anastomosi circulatòria múltiple que subministra sang al cervell i estructures circumdants